Cuevas de San Marcos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas de San Marcos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cuevas de San Marcos (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar